Zygmunt Peszkowski, inżynier
 Zygmunt Peszkowski (1875–1946), cukiernik